Ел Гвајакан има више значења:

 Ел Гвајакан (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гвајакан (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гвајакан (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гвајакан (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајакан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајакан (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајакан (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајакан (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајакан (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајакан, Марија Гарсија (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвајакан, Делфино Виљареал Канту (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвајакан, Хавијер Гарза (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвајакан (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвајакан (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвајакан (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајакан (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвајакан (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајакан (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвајакан (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвајакан, Сан Енрике (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвајакан (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику